Michael Müller – niemiecki polityk i samorządowiec, burmistrz Berlina
 Michael Müller – niemiecki piłkarz ręczny
  – austriacki bobsleista

Zobacz też 
 Michael Muller